Clotilde Marie Pascale Courau (Levallois-Perret, Altos del Sena, 3 de abril de 1969) es una actriz francesa, y la esposa de Manuel Filiberto, miembro de la Casa de Saboya y nieto del último rey de Italia.

Biografía 

Es hija de Jean-Claude Courau (nacido en 1942) y Catherine du Pontavice des Renardières (nacida en 1948). Tiene tres hermanas llamadas Christiane, Camille y Capucine Courau, y fue criada en la religión católica.

Carrera de actriz 

En 1991, Clotilde fue nominada al Premio César, como Actriz Revelación (Meilleur espoir féminin), y ganó el Premio del Cine Europeo a la Mejor Actriz, ambas distinciones por la película Le petit criminel (1990). En 1995 ganó el Premio Suzanne Bianchetti en los Premios SACD. Fue nominada de nuevo para un César en dos ocasiones en 1996 a la Mejor Actriz de Reparto (Meilleur second rôle féminin) y Actriz Revelación (Meilleur espoir féminin), ambas por la película Élisa. En 1998 fue nombrada como una de las Shooting Stars del cine europeo por la European Film Promotion y en 2000 ganó el Premio Romy Schneider. También fue designada Dama de la Orden de las Artes y las Letras de Francia en 2007.

Tuvo un papel destacado en Deterrence, una película estadounidense sobre la guerra nuclear que marcó el debut en la dirección de Rod Lurie.

Matrimonio 

Clotilde Courau anunció su compromiso matrimonial el 10 de julio de 2003. El 25 de septiembre de 2003 contrajo matrimonio en la Basílica de Santa María de los Ángeles y los Mártires, en Roma, con el príncipe Manuel Filiberto Humberto Reza Renato María de Saboya, príncipe de Venecia y Piamonte. En la ceremonia, ella llevaba un vestido de novia diseñado por Valentino. 

La pareja tiene dos hijas:

 Princesa Victoria de Saboya, nacida el 28 de diciembre de 2003 en Ginebra. Princesa de Carignano y Marquesa de Ivrea.
 Princesa Luisa de Saboya, nacida el 16 de agosto de 2006 en Ginebra. Princesa de Chieri y Condesa de Salemi.

Papel como princesa 

Después de su matrimonio, se convirtió en la princesa Clotilde de Saboya, princesa de Venecia y Piamonte. A pesar de que todos los títulos y distinciones de la familia real italiana han sido abolidos, a título de cortesía, se la reconoce como la princesa de Saboya, princesa de Venecia y Piamonte.

Aunque no es un miembro de una casa real reinante, la princesa Clotilde y su marido son regularmente invitados a eventos reales, como la boda de los Príncipes de Mónaco, Alberto II y Charlene, y la de los Grandes Duques Herederos Guillermo y Estefanía de Luxemburgo.

Filmografía 
 Civilisations (1988) (telefilme) - Elyssa
 Le petit criminel - (1990) - La hermana, Nathalie (Stéphanie)
 Polski Crash - (1993) - Alina Suchecka
 Map of the Human Heart - (1993) - Rainee
 The Pickle - (1993) - Françoise
 Ugly Meets the People  - (1995) - Chica
 Tom est tout seul - (1995) - Marion
 Élisa - (1995) - Solange
 La fidèle infidèle (1995) (TV) - Cécile
 L'appât - (1995) - Patricia
 Les grands ducs - (1996) - Juliette
 Une leçon particulière (1997) (TV) - Julie
 Fred - (1997) - Lisa
 Marthe - (1997) - Marthe
 Bob le magnifique (1998) (TV) - Christine / Christina
 Hors jeu - (1998) - Clotilde Courau
 Le poulpe - (1998) - Cheryl
 Milk (1999) - Ilaria
 Deterrence (1999) - Katie
 En face - (2000) - Michelle
 La parenthèse enchantée - (2000) - Alice
 Promenons-nous dans les bois - (2000) - Sophie
 Exit - (2000) - Pearl / La periodista
 Le nouveau Jean-Claude - (2002) - Marianna
 Embrassez qui vous voudrez - (2002) - Julie
 Un monde presque paisible - (2002) - Simone
 La mentale - (2002) - Nina
 Mon Idole - (2002) - Fabienne
 Caméra café (TV) - Gisèle 
 Les beaux jours (2003) (TV) - Gaby
 Nuit noire, 17 octobre 1961 (2005) (TV) - Sabine
 La signora delle camelie (2005) (TV) - ....
 Mafalda di Savoia: Il coraggio di una principessa (2006) (telefilme) - Juana de Saboya
 La vie en rose (2007) - Anetta
 Modern Love (2008) - Marie
 Chez Maupassant (2008) (TV) (un episodio: La habitación 11) - Clarisse / Marguerite
 Histoires de vies (2009) (TV) (un episodio: Palabras de amor) - Alice Andrézy
 La source (2011) (TV) (cinco episodios) - Claire Perrini / Claire
 Tous les soleils (2011) - Florence 
 Platane (2011) (TV) (cinco episodios) - Clotilde Courau
 Des gens qui s'embrassent (2013) - Persona en Cannes 
 Babysitting (2014) - Sra. Schaudel
 In the Shadow of Women (2015) - Manon
 Eva & Leon (2015) - Lucie
 Le ciel attendra (2016) - Sylvie
 Una chica fácil (2019) - Calypso

Distinciones honoríficas

Distinciones honoríficas francesas 
  Dama de la Orden de las Artes y las Letras (07/02/2007).

Distinciones honoríficas extranjeras 
  Dama Gran Cruz de la Orden del Príncipe Danilo I de Montenegro (orden dinástica de la Casa Real de Montenegro).
  Dama Gran Cruz de la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro (orden dinástica de la Casa Real de Saboya).

Ancestros

Referencias 

Consortes de miembros de la casa de Saboya
Actrices de Francia
Actores de cine de Francia
Orden de las Artes y las Letras
Francesas del siglo XX
Francesas del siglo XXI